Palp maxil·lar
 Maxil·lar inferior, os de la cara a la part inferior i anterior de la cara, constituint el suport de les peçes dentàries inferiors
 Maxil·lar superior, os de la cara